Аиша, једна од жена исламског пророка Мухамеда
 Аиша (име), муслиманско женско име
 Аиша (певачица)